Тлавелилпан има више значења:

 Општина Тлавелилпан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлавелилпан (Тлавелилпан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику